Brajkovac (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac
 Brajkovac (Lazarevac), een plaats in de Servische gemeente Lazarevac
 Brajkovac (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje